1,4-Dichlor-2-buten mit der CAS-Nr.  ist der Name zweier isomerer chemischer Verbindungen aus der Gruppe der Chlorkohlenwasserstoffe oder eine Mischung aus beiden:
 cis-1,4-Dichlor-2-buten
 trans-1,4-Dichlor-2-buten